Fenshui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fenshui (socken i Kina, Hunan), 
 Fenshui (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar